Gornja Višnjica est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Višnjica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gornja Višnjica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Lepoglava, comitat de Varaždin.